Rue de Poitou ou rue du Poitou peut faire référence plusieurs odonymes :
 une rue du Poitou à Nantes
 une rue de Poitou à Paris
 une rue du Poitou à Strasbourg